Альфред Антоній Потоцький
 Альфред Войцех Потоцький
 Альфред Юзеф Потоцький
 Альфред Потоцький — наприкінці 1 світової вивіз свій архів (були грамоти з Галичини 14 ст.) до Німеччини, потім — Ліхтенштайну

Див. також 
 Альфред
 Потоцькі, Потоцький

Примітки 

Потоцькі